Хокејашка лига Србије 2013/14. је осмо такмичење које се одржава под овим именом од стране Савеза хокеја на леду Србије.

Сезона је почела 21. октобра 2013. године утакмицом између Београда и Партизана и која је завршена победом Партизана 11:4.

Првак Хокејашке лиге Србије постао је Партизан.

Промене у односу на претходну сезону 
Нови клубови су Беостар из Београда и мађарски клуб Тиса Волан из Сегедина. Преосталих пет клубова су исти као и прошле сезоне. И ако је на почетку сезоне најваљено да ће учествовати и Црвена звезда она је одустала од такмичења.

Састав Хокејашке лиге Србије у сезони 2013/14

Систем такмичења 
У лиги је учествовало седам клубова који је требало да одиграју по 18 утакмица, а након тога плеј-оф. Међутим због лоше организације, недостатка термина одигравања утакмица и како би се обезбедиле припреме Репрезентације Србије првенство је прекинуто, а за шампиона је проглашен Партизан који се у току прекида сезоне налазио на првом месту.

Судије 

 Ђорђе Фазекаш
 Урош Алексић
 Давид Первуд
 Тибор Фазекаш
 Давид Пердув
 Немања Николић

 Давор Богдан
 Небојша Иванов
 Синиша Јањетовић
 Иван Недељковић
 Александар Ђокић

Резултати

Табела

Статистика

Најбољи стрелци 

У = Одиграно утакмица; Г = Голова; A = Асистенција; ИСК = Искључење у минутима; +/– = Плус-минус

Референце

Спољашње везе 

 Резултати на -{Eurohockey.com}-
 Резултати на -{Srbijasport.net}-

Хокејашка лига Србије
Хокеј на леду у 2013.
Хокеј на леду у 2014.